Les Vivarini sont une famille d'artistes italiens, des peintres de l'école vénitienne de la Renaissance italienne :
 Bartolomeo Vivarini (ca. 1432 - ca.1495)
 Antonio Vivarini (1415 - 1480), frère de Bartolomeo
 Alvise Vivarini (ca.1445 - entre 1503 et 1505), fils d'Alvise

Famille d'artistes italiens